East Brooklyn – città del Connecticut
East Brooklyn – villaggio dell'Illinois